Buczek (gromada w powiecie kępińskim)
 Buczek (gromada w powiecie łaskim)
 Buczek Wielki (gromada) (powiat złotowski)